Афар може да се отнася за:
 Афар (регион) – регион в Етиопия;
 Афар (падина) – тектонска падина в Източна Африка;
 Афарски език – кушитски език, от семейството на афро-азиатските езици;
 Афари – етническа група, която населява района между Етиопия, Еритрея и Джибути;
 Активна фазирана антенна решетка.